Kolmodin ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Kolmodin (1855–1928), schwedischer Geistlicher
 Carl Kolmodin (1876–1963), schwedischer Unternehmer
 Carl Olof Kolmodin (1908–1988), schwedischer Unternehmer
 Erik Kolmodin († 1665), schwedischer Geistlicher und Dramatiker
 Gabriel Kolmodin (1707–1779), schwedischer Geistlicher

 Ingvar Kolmodin (1907–1964), schwedischer Komponist und Regisseur
 Israel Kolmodin (1643–1709), schwedischer Geistlicher und Dichter
 Johannes Kolmodin (1884–1933), schwedischer Sprachwissenschaftler und Diplomat
 Michael Erici Kolmodin (1597–1677), schwedischer Geistlicher
 Olof Kolmodin d. Ä. (1690–1753), schwedischer Geistlicher und Dichter
 Olof Kolmodin d. J. (1766–1838), schwedischer Literaturhistoriker
 Valter Kolmodin (1910–1952), schwedischer Tischtennisspieler